Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2001/2002.

В плей-офф приняли участие 8 клубов, занявших первые два места в группах на втором групповом этапе. Матчи плей-офф начались 2 апреля 2002 года, а закончились 1 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 15 мая на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победителем стал мадридский «Реал».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 22 марта 2002 года в Ньоне. Первые матчи были сыграны 2-3 апреля 2002 года. Ответные — 9-10 апреля.

|}

1/2 финала 
Первые матчи были сыграны 23-24 апреля 2002 года. Ответные — 30 апреля-1 мая.

|}

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 2001/02 состоялся 15 мая 2002 года в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2001/2002